Craii de Curtea Veche se poate referi la:

 Craii de Curtea-Veche (roman)
 Craii de Curtea Veche (film)